Wiesersiedlung ist der Name folgender Orte:

 Wiesersiedlung (Gemeinde Pölstal), Ortsteil von Pölstal, Bezirk Murtal, Steiermark 
 Wiesersiedlung (Gemeinde Frohnleiten), Ortsteil von Frohnleiten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark